Warkworth – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Warkworth – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Warkworth – miasto w Nowej Zelandii